Ли́нда Вя́лимяки (; род. 31 мая 1990, Юлёярви, Финляндия) — финская хоккеистка, нападающая клуба «Ильвес» из Тампере и женской сборной Финляндии по хоккею с шайбой. Бронзовый призёр Олимпийских игр в Ванкувере и Пхенчхане.

Биография

Семья 
Муж — Йессе Ихалайнен, бывший хоккеист. Есть дочь Ада.

Карьера 
 Чемпионка Финляндии сезонов 2005/2006, 2009/2010, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.
 Лучший бомбардир по шайбам (приз Тии Реймы) сезонов 2009/2010, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.
 Член символической сборной сезонов 2008/2009, 2009/2010, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.
 Лучший бомбардир по очкам (приз Марианны Илахайнен) сезонов 2009/2010, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.
 Лучший нападающий (призы Кати Риипи) сезонов 2009/2010, 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017.
 Самый ценный игрок плей-офф (приз Каролиины Рантамяки) сезонов 2009/2010, 2013/2014.
 Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 и 2018 годов.
 Бронзовый призёр чемпионатов мира 2015 и 2017 годов.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на архивном сайте Сочи-2014

Хоккеистки Финляндии
Хоккейные нападающие
Игроки женской сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года